Да́льквист () — шведская фамилия. Известные носители:

 Дальквист, Альфред (1914—1983) — шведский лыжник.
 Дальквист, Исак (род. 2001) — шведский футболист, полузащитник.
 Дальквист, Лиза (род. 1987) — шведская футболистка. Дочь Свена Дальквиста.
 Дальквист, Мая (род. 1994) — шведская лыжница, двукратная чемпионка мира в командном спринте.
 Дальквист, Оке (1901—1991) — шведский кинооператор.
 Дальквист, Свен (род. 1955) — шведский футболист, играл на позиции защитника.